Кубок мира по водному поло среди женщин 1979 () — 1-й турнир по водному поло в рамках Кубка мира по водному поло, проходившем с 29 июня по 1 июля 1979 года, в городе Мерсед (США). Победителем турнира стали хозяева.

Сборные

Турнир

Итоговое положение

Результаты встреч

Итоговое положение

Ссылки 
 HistoFINA 1908—2001 Medallists & Statistics (Volume 2)
 Результаты на todor66.com

Кубок мира по водному поло
1979 год в водном поло